Алексей Парсаданович Газзаев (1904—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году. Член ВКП(б) с 1925 года.

С 1925 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1925-1952 гг. — учитель, студент Всесоюзного индустриально-педагогического института, на Подольском машиностроительном заводе имени С. Орджоникидзе, секретарь комитета ВКП(б) Подольского машзавода, ответственный организатор ЦК ВКП(б), 2-й секретарь Северо-Осетинского областного комитета ВКП(б), председатель Совета Народных Комиссаров/Совета Министров Северо-Осетинской АССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов.

Ссылки 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991. Газзаев

Главы правительства Северо-Осетинской АССР
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Вторые секретари Северо-Осетинского обкома КПСС
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)